Harry Potter et les Reliques de la Mort peut désigner :

Littérature 
 Harry Potter et les Reliques de la Mort, le septième et dernier roman de la série littéraire centrée sur le personnage de Harry Potter créé par J. K. Rowling.

Cinéma 
 La production d'un film en deux parties réalisé par David Yates :
 Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 1, la première partie, sortie en 2010 ;
 Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2, la seconde partie, sortie en 2011.

Jeux vidéo 
 Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 1, la première partie d'un jeu vidéo d'action-aventure inspiré du livre homonyme ;
 Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2, la seconde partie de ce jeu vidéo.